Chailland est une commune française, située dans le département de la Mayenne en région Pays de la Loire, peuplée de .

La commune fait partie de la province historique du Maine, et se situe dans le Bas-Maine.

Géographie 

Le village de Chailland est situé en bordure de la forêt de Mayenne, au creux de la vallée de l’Ernée. Il est le chef-lieu du canton de Chailland.

Climat 
Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février.

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent aux données mensuelles sur la normale 1971-2000. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat complétée par des études régionales prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Ernée », sur la commune d'Ernée, mise en service en 1996 et qui se trouve à  à vol d'oiseau, où la température moyenne annuelle est de  et la hauteur de précipitations de  pour la période 1981-2010.

Sur la station météorologique historique la plus proche, « Rennes-Saint-Jacques », sur la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, dans le département d'Ille-et-Vilaine, mise en service en 1945 et à , la température moyenne annuelle évolue de  pour la période 1971-2000, à  pour 1981-2010, puis à  pour 1991-2020.

Urbanisme

Typologie 
Chailland est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee.

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Laval, dont elle est une commune de la couronne. Cette aire, qui regroupe , est catégorisée dans les aires de  à moins de .

Occupation des sols 

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (76,4 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (78,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (38,2 %), terres arables (33 %), forêts (20,3 %), zones agricoles hétérogènes (5,2 %), zones urbanisées (1,9 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (0,9 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (0,5 %).

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui).

Toponymie

Histoire 

Des haches et autres divers objets, en pierre et en bronze, furent mis au jour à la Haute-Chaunière, à la Gigoulais et à Clivoy.

Chailland est mentionnée vers 1085, au cartulaire de Ronceray d'Angers sous le nom de A. de Caagland. Puis la paroisse s'est appelée Chaagland en 1212 et Notre-Dame de Chailland au .

La localité a souffert des guerres de religion au .

En 1696, le territoire d'une superficie de  hectares comptait 19 métairies qui produisaient du seigle, de l'avoine, et du sarrasin.

On dénombrait  habitants en 1726. Elle connut une épidémie de dysenterie et de fièvre maligne qui fit 150 malades et 50 morts en 1770.

En 1789 dans leurs cahiers de doléances, les habitants réclamaient le partage des landes communes sans la participation des seigneurs. Ils demandaient la liberté de pêcher et de chasser librement et celle de détruire les bêtes nuisibles. Ils voulaient également que toutes les dîmes soient attribuées aux curés ou aux bureaux de charité (sans part congrue). Ils obligeaient les directeurs des forges à avoir la responsabilité de réparer les chemins ainsi que tous les dommages causés par leurs ouvriers et leurs chevaux.

Le 4 février 1793, une émeute éclata, imputée à la cherté des grains. En 1794, lors de l'arrivée des Vendéens à Laval, 150 hommes parmi lesquels Jean Cottereau, Babin, Michel Morière, Duchemin, etc., se trouvèrent réunis à Chailland. Le 27 septembre 1798, le 14 février 1800, le cantonnement obtient de rester à son poste et réclame des munitions.

La forge 
La forge, établissement industriel important, a pendant près de trois siècles marqué l'histoire de Chailland. La fondation de cette forge date du 8 juin 1550, date à laquelle François de Lorraine, seigneur de Mayenne, en donnait le bail. La forge utilisait le bois de la forêt de Mayenne comme combustible et la force motrice de la rivière. Le minerai provenant principalement de la Fleuradière, des Rondelières et du Champ-Bouget, des hameaux qui appartenaient au Bourneuf-la-Forêt. Le minerai était rare dans le voisinage et il fallait l'aller chercher surtout dans la paroisse du Bourgneuf.

Au , cette forge produisait  livres de « fer cassant ou ployant ». Le cardinal de Mazarin acheta la forge en 1657 et elle resta depuis une dépendance du duché de Mayenne. À la Révolution, la forge occupait 500 ouvriers et 400 chevaux et mulets.

Au , en 1834, le marquis de Chavagnac acheta la forge, la forêt et les domaines alentour pour  francs. La production était alors de 600 tonnes ; dix ans plus tard, elle descendait à 400 tonnes. Le traité de libre-échange, avec notamment la Grande-Bretagne amena peu à peu le déclin et la disparition de la forge vers 1863.

Les maîtres de Forges et fermiers : Ernoult, 1550, Sébastien Lelièvre, mari de Mathurine Cazet, 1571, 1574, Zacharie Chouet, sieur des Fourches, 1604, François Garnier, sieur de Narbonne, 1639, Tanneguy de Riqueur, sieur des Vaudelles, mari de Marie Lebourdais, 1644, Olivier Dubois, 1652, Jacques Treton, sieur de Fiégérard, inhumé à Aron, 1664, René Arnoul, procureur du grenier à sel de la Gravelle, 1721, 1725, Delamotte et Nicolas Tricard, 1730, Michel Mary, 1746, Tripier de la Grange, 1755, Michel Dubois, mort le 2 mai 1760, Foucault de Laubinière et Martin de Ligonnière, 1792, 1794.

Le chemin de fer 
Chailland était desservi par la ligne de chemin de fer départemental reliant Laval à Landivy. Cette ligne fut ouverte le 18 décembre 1901 et son déclassement fut décidé par le conseil général le 11 mai 1938.

En 1902, la gare de Chailland avait accueilli .

Politique et administration

Tendances politiques et résultats

Liste des maires

Population et société

Démographie

Enseignement

Activité et manifestations 
Est organisé depuis 2012 le festival Un Dimanche avec Brassens, une manifestation qui a connu un très fort succès lors de sa création en 2012, ce qui a permis certaines améliorations pour sa  en 2013.

Économie

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments 
 Le château de Villeneuve, avec son fourneau et sa forge situés sur l'étang du château (vieux de plus de deux siècles, ayant été autrefois la propriété de la duchesse de Mazarin qui possédait alors ceux de Chailland).
 Le château de Clivoy.
 Le château de la Forge (1860).
 L'église Notre-Dame-de-l'Assomption : édifice néogothique construit par l'architecte Eugène Hawke en 1892 dans le style du , à l'emplacement d'une église romane. Le transept et le chœur sont éclairés par de hautes baies historiées du maître-verrier Alleaume. En façade, la tour forme un portique ouvert avec voûte coiffée d'un oculus zénithal utilisé pour le passage des cloches.
 Le village comporte toute une série de promenades en voiture, à pied, à vélo… pour découvrir les paysages spectaculaires des escarpements rocheux.
 Au sommet des rochers de la Vierge se dresse une statue.
 Grande Forge.

Environnement et espaces verts 
La commune est une ville fleurie ayant obtenu trois fleurs au concours des villes et villages fleuris.

Le jardin botanique de la Chataigneraie s’étend le long du chemin d’accès au piton rocheux. Le sentier serpente au milieu des variétés de fleurs et de petits arbres. Un joli potager, ainsi que la serre et la vigne de l’abbé Lefaucheux, ancien curé de la paroisse offrent une pause à mi-parcours. Mais la vue depuis le sommet incite à poursuivre l'effort.

Personnalités liées à la commune 
 Robert Boutruche (1904-1975), historien médiéviste, est né à Chailland.

Héraldique

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des communes de la Mayenne

Liens externes 

 Chailland sur le site de la communauté de communes

Notes et références

Notes

Références 
 Altitudes, coordonnées, superficie : répertoire géographique des communes 2012 (site de l'IGN, téléchargement du 24 octobre 2013)

Chailland
Petite Cité de caractère
Aire d'attraction de Laval